Юрий-Иосиф Иосифович Шулятицкий (; 4 августа 1942 — 21 февраля 2013) — советский и украинский футболист и тренер; брат Тараса Шулятицкого, отец Юрия Шулятицкого.

Биография 
Родился 4 августа 1942 года в городе Станислав Украинской ССР, ныне Ивано-Франковск Украины, в семье железнодорожника.

Семья Шулятицких жила недалеко от стадиона «Локомотив», и оба брата увлеклись спортом, став известными футболистами. Юрий-Иосиф некоторое время выступал за ивано-франковский клуб «Локомотив», выступал в чемпионате Ивано-Франковской области.

После завершения карьеры футболиста, работал много лет тренером в родном клубе. В 1989 году он был приглашен в команду «Прикарпатье» на должность начальника команды. В 1992 году он был тренером этого клуба и в 1993 году — команды «Скала» в городе Стрый. После этого работал тренером в любительском клубе «Бескид» (Надворная), а в 1998 году возглавил луцкий клуб «Волынь», который на тот момент выступал в первой лиге чемпионата Украины.

В 2002—2006 годах Шулятицкий работал с ивано-франковской командой «Черногора». С 2006 по 2007 годы тренировал местный «Спартак», и в 2008 году снова вернулся в «Черногору», выступавшей на тот момент в первенстве области.

Кроме тренерской, занимался административной деятельностью, был членом исполнительного комитета и заместителем председателя Ивано-Франковской областной федерации футбола.

Всю жизнь прожил в Ивано-Франковске, где умер 21 февраля 2013 года. C семилетнего возраста увлекался голубями, не бросая это хобби до конца жизни. Содержал около 120 голубей, которых разместил в голубятне и на чердаке дома. Состоял в Ивано-Франковском клубе голубеводов.

Примечания

Ссылки 
 
 Шулятицкий Юрий-Иосиф Иосифович, тренер
 Помер Шулятицький Юрій Йосипович

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Тренеры ФК «Скала» Стрый (1911)
Тренеры ФК «Бескид»
Тренеры ФК «Волынь»
Тренеры ФК «Черногора»